Обманка:
 Обманка — технический приём в искусстве.
 Обманки — группа минералов.

Топонимы
 Обманка 1 — посёлок в Лысьвенском городском округе Пермского края.
 Обманка 2 — посёлок в Лысьвенском городском округе Пермского края.